Braehmer oder Brähmer ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen Brähmer (* 1978), deutscher Profiboxer
 Otto Braehmer (1838–1902), deutscher Mediziner

Siehe auch:
 Brehmer
 Braemer
 Bremer